Il existe plusieurs romans intitulés S :
S par Claude Cariguel publié en 1953 et lauréat du prix des Deux Magots.
S par John Updike publié en 1988.
S., écrit par Doug Dorst et conçu par J.J. Abrams publié en 2013.

Œuvre dont le titre est formé d'une seule lettre